Мирер — еврейская топонимическая фамилия (на идише — мирский, из Мира).

 Мирер, Александр Григорьевич (1916—?) — советский электротехник, лауреат Государственной премии СССР (1969).
 Мирер, Александр Исаакович (Зеркалов, 1927—2001) — писатель-фантаст, литературовед, критик и переводчик.
 Мирер, Семён Исаакович (Шолем Ицкович, 1904—1990) — писатель, фольклорист-сказочник, автор книг для детей на идише и русском языке.
 Мирер, Сергей Александрович (род. 1948) — учёный в области механики космического полёта, лауреат Государственной премии РФ.

Также 
 Мирский